26661 Kempelen – asteroide della fascia principale
 Wolfgang von Kempelen – inventore ungherese